George Custer – (1839–1876) – amerykański generał
 Jesse Custer – postać fikcyjna, jeden z trojga głównych bohaterów komiksów Kaznodzieja i serialu Preacher

Miejscowości w USA:
 Custer – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Custer – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Yellowstone
 Custer – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Custer
 Custer – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom

Gminy w USA:
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Custer (ang. Custer Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) – w stanie Montana
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) – w stanie Dakota Południowa